Hild ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Hild (* 1961), deutscher Architekt
 August Hild (1894–1982), deutscher Schriftsteller
 Ernst Hild (1902–1973), deutscher Verwaltungsbeamter, Landrat
 Eva Hild (* 1966), schwedische Bildhauerin und Keramikerin

 Helmut Hild (1921–1999), evangelischer Theologe und von 1969 bis 1985 Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau
 Jochen Hild (1929–2017), deutscher Biologe und Landschaftsökologe
 József Hild (1789–1867), ungarischer Architekt, entwarf unter anderem die Stefansbasilika in Budapest
 Karl Hild (1873–1938), deutscher Politiker (DDP), Mitglied des Provinziallandtags Hessen-Nassau, Oberbürgermeister von Hanau
 Kristina Hild (* 1996), deutsche Fußballspielerin
 Raymond Hild (1932–2014), französischer Fußballtrainer
 Udo Hild (1943–2022), deutscher Ruderer

Siehe auch:
 Hildr
 Hilda, Hildt, Hilt